Justitie is een verzamelnaam voor overheidsonderdelen die het recht moeten handhaven. Meestal worden hiermee rechters (in al hun afdelingen en niveaus) en het Openbaar Ministerie bedoeld.

Etymologie 
Het woord 'justitie' is ontleend aan het Latijnse 'iustitia', hetgeen oorspronkelijk rechtvaardigheid of gerechtigheid betekende. Onder invloed van het Franse woord 'justice' is de betekenis uitgebreid.

Recht